Борышковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Борышковцы — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Борышковцы — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.